Котячий лабіринт () — незвичайна японська фентезі-манґа, намальована манґакою під псевдонімом Юкі Урушібара, про незвичного кота і людей, загублених у лабіринту.

Сюжет 
Нові мешканці-японці, які вселяються до дивної будови — заплутаного квартирного комплексу, спочатку постійно в ньому губляться. Однак є хтось, хто обов'язково покаже їм шлях додому і проведе по численних, лякаючим коридорах… І це не людина, а кіт, що вивчив кожен куточок комплексу.

Див. також 
 Mushishi
 Suiiki
 She Got off the Bus at the Peninsula
 Сьонен

Посилання 
 Манґа на сайті «readmanga.me»
 Манґа на сайті «mangafox.me» 
 Манґа на сайті «mangapark.com»
 Манґа на сайті «www.mangahere.co» 
 Манґа на сайті «animanga» 

Містичні аніме та манґа
Драматичні аніме та манґа
Юкі Урушібара
Синто